Кабинет Войвалина () — 6-й кабинет министров Аландских островов, который возглавлял Фолке Войвалин. Сформирован в 1979 году и осуществлял свои полномочия до 19 апреля 1988 года.

См. также 
 Правительство Аландских островов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства Аландских островов

Войвалин